Górnicka ist der Familienname der folgenden Personen:

 Małgorzata Górnicka (* 1979), polnische Judoka
 Marta Górnicka (* 1975), polnische Regisseurin und Sängerin